Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 2003/04 (DDM) war die 69. Ausgabe dieser Turnierserie und fand vom 13. bis zum 15. Februar 2004 in Herne statt.

Geschichte 
In der deutschen Billard-Zeitung gab es keine verwertbaren Informationen mehr. Es wird nur noch die Endtabelle der Enzyklopädie des Billardsports angezeigt.

Modus 
Gespielt wurde das komplette Turnier KO-System. Gespielt wurden drei Gewinnsätze bis 15 Punkte ohne Nachstoß. Die Endplatzierung ergab sich aus folgenden Kriterien:

 Matchpunkte (MP)
 Satzpunkte (SP)
Generaldurchschnitt (GD)
Höchstserie (HS)

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2004
Karambolageveranstaltung 2004
Sportveranstaltung in Herne